Puppy steht für:
 Puppy (Band), englische Band
 Puppy Linux, Linux-Distribution
 Puppy, Kunstwerk (1992) von Jeff Koons
 Puppy, Album (2003) von Fluke (Band)
 Puppy (A Boy's Truly Rough), Album (2006) von Hawksley Workman

Siehe auch:
 Pups